Кальца () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальца, Антонио (1653—1725) — итальянский живописец, писавший картины в стиле барокко.
 Кальца, Гвидо (1888—1946) — итальянский классический археолог, известный раскопками памятников античной Остии и Рима.
 Кальца, Раиса (Кальца де Кирико, 1897—1979) — итальянская танцовщица и классический археолог, жена Гвидо Кальца (ранее — жена Джорджо де Кирико).